The Clan Pt. 2.5: The Final Chapter — первый студийный альбом южнокорейского бойз-бенда Monsta X. Альбом был выпущен 21 марта 2017 года компанией Starship Entertainment и распространен компанией Kakao M. Альбом состоит из десяти песен, включая ведущий сингл «Beautiful» и является заключительной частью серии The CLAN.

Альбом был переиздан под названием 'Shine Forever' 19 июня 2017 года с двумя дополнительными треками.

Предпосылки и релиз 
5 марта было подтверждено, что группа выпустит свой первый полноценный альбом и заключительную часть серии THE CLAN под названием The Clan Pt. 2.5: The Final Chapter, после выпуска первых двух частей серии THE CLAN и обоих мини-альбомов; The Clan Pt. 1 Lost в мае 2016 года и The Clan Pt. 2 Guilty в октябре 2016 года.

21 марта вышел сингл «Beautiful» вместе с полным альбомом. Музыкальный клип на сингл также был выпущен на официальных каналах Starship и 1theK на YouTube в тот же день.

Трек-лист

Переиздание (Shine Forever)

Чарты

The Clan Pt. 2.5: The Final Chapter

Shine Forever

Продажи

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники 

Альбомы на корейском языке
Альбомы Monsta X
Многоязычные альбомы